;
 Jean-Luc Addor (1964-), une personnalité politique suisse, membre de l'Union démocratique du centre ;
 Jules-Henri Addor (1894-1952), une personnalité politique suisse, membre du parti radical-démocratique.